Тапа:

Топоним 
 Тапа — город в Малайзии.
 Тапа — село в Казахстане.
 Тапа — волость в Эстонии.
 Тапа — город в Эстонии.

Разное 
 Тапа — материя из обработанного луба.
 Тапа — железнодорожная станция в Эстонии.
 Тапа — военный аэродром в Эстонии.